Małki peut désigner en Pologne :

 Małki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Małki, village de la voïvodie de Mazovie